Front Popular de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Tautas Fronte), organització política històrica de Letònia
 Lliga tunisiana de futbol, màxima competició de futbol de Tunísia
 Lactotransferrina, proteïna de la família de les transferrines